Pierre Mathelot, né en 1929, est un ingénieur français.

Ancien titulaire de la chaire d'informatique d'entreprise au Conservatoire national des arts et métiers, il y a été professeur à partir de 1984.

Biographie

Publications

Notes et références

Voir aussi

Notice d'autorité 
 

Ingénieur français
Professeur français
Écrivain français du XXe siècle
Naissance en novembre 1929